Октябрьское  / Кисличье () — село на Украине, административно подчинено Моспинскому горсовету Пролетарского района города Донецка. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
В различных районах Донецкой области имеется ещё 7 одноимённых населённых пунктов, например, сразу 2 в Тельмановском районе: сёла Октябрьское (Мичуринского сельского совета) и Октябрьское (Коньковского сельского совета).

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Маяк

СВ: Высокое, Межевое, Грузско-Зорянское

СЗ, З: город Донецк

В: Грузско-Ломовка

ЮЗ: Ларино

ЮВ: город Моспино

Ю: Темрюк, Гришки

История 
12 мая 2016 года Верховная Рада Украины присвоила селу название Кисличье в рамках кампании по декоммунизации на Украине. Переименование не было признано властями самопровозглашенной ДНР.

Общая информация 
Площадь — 0,43 км кв. Почтовый индекс — 83499. Телефонный код — 622.

Население

Адрес местного совета 
83492, Донецкая область, Донецкий горсовет, г. Моспино, ул. Кооперативная, 22, тел. 221-71-12

Примечания

Ссылки 
 Октябрьское на сайте Верховной Рады Украины  

Населённые пункты Донецкого городского совета
Донецкий городской совет
Пролетарский район (Донецк)